Az USA-ban két Gruver nevű település található:

 Gruver (Iowa)
 Gruver (Texas)